Die Chennai Open 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 31. Dezember 2007 bis 6. Januar 2008 in Chennai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Doha die Qatar ExxonMobil Open sowie in Adelaide die Next Generation Adelaide International gespielt. Beide zählen, genau wie die Chennai Open, zur Kategorie der International Series.

Titelverteidiger im Einzel war Xavier Malisse, der dieses Jahr im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Michail Juschny ausschied. Der an vier gesetzte Juschny setzte sich im Finale gegen den topgesetzten Spanier Rafael Nadal deutlich in zwei Sätzen mit 6:0 und 6:1 durch. Neben Dick Norman war Xavier Malisse auch Titelverteidiger im Doppel. Nur Malisse trat erneut an und scheiterte in der ersten Runde. Den Titel konnten dieses Jahr das thailändische Zwillingsbruderpaar Sanchai und Sonchat Ratiwatana erringen, die damit ihren zweiten Turniersieg auf der ATP-Tour feiern konnten. Sie bezwangen im Finale Marcos Baghdatis und Marc Gicquel mit 6:4 und 7:5.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 411.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 436.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 29. bis 30. Dezember 2007 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Chennai